Cardoso steht für:
 Cardoso (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Cardoso ist der Name folgender Orte:
 Cardoso (São Paulo), Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Antônio Cardoso, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia

Siehe auch:
 Cardozo